Иван Ермолаевич Соснецкий (?—1876) — педагог.

Биография 
В 1850 году выдержал при Московском университете экзамен на звание учителя гимназии по русской словесности, а в 1853 году — экзамен на степень кандидата юридического факультета. В 1854 году был определён на должность младшего учителя русского языка и словесности в 4-ю Московскую гимназию, и в том же году — на должность старшего учителя в 3-ю Московскую гимназию, где и прослужил четырнадцать лет. В 1868 году Соснецкий перешёл во 2-ю Московскую гимназию, в которой преподавал до 1873 года, а затем был преподавателем французского языка в Рязанской губернской гимназии.

Библиография 
Из сочинений Соснецкого напечатаны:
 Опыт учебника русского языка при первоначальном образовании, составленный Иваном Соснецким. — : Унив. тип., 1855. — 152 с.
 Учебник русского языка для уездных училищ, составленный Иваном Соснецким. — 2-е изд., испр. и доп. — : тип. Александра Семена, 1858. — 296 с.
 Курс русского языка, составленный учителем 3-й Московской гимназии Ив. Соснецким. — : тип. Л.И. Степановой, 1866. — 97 с.
 Опыт разбора образцов русской словесности, заключающихся в программе для желающих поступить в студенты Московского университета / Сост. Иваном Соснецким. — : тип. Т. Рис, 1867. — 245 с.
 С. Julii Cacsaris Commentarii de bello Gallico", с примечаниями и словарем. — , 1867
 Русская грамматика. — , 1868
 Речи Цицерона против Катилины, с примечаниями и словарем. — , 1869. — 127 с.
 Краткое практическое руководство к русскому правописанию: Для нач. гор. и сел. уч-щ / Сост. Иван Соснецкий, преп. 2 Моск. гимназии. — : тип. Грачева и К°, 1870. — 60 с.
 История русской литературы / Сост. Иван Соснецкий, преп. 2 Моск. гимназии. — : тип. С. Орлова, 1870. — 354 с.
 История русской литературы. — , 1870
 Первая песнь Энеиды Виргилия, два текста — подлинный и по упрощенной конструкции. — , 1870
 Сборник статей для чтения и разбора по предмету русского языка в уездных, городских и сельских училищах с приложением образцов систематического диктанта / Сост. Иван Соснецкий, преп. 2 Моск. гимназии. — , 1871 — 225 с.
 Буколики и Георгики Виргилия : С прил. нескольких сл. о жизни и значении авт., пер. (в стихах) с латин. Иван Соснецкий, преп. 2 Моск. гимназии. — : Бр. Салаевы, 1873. — 80, 118 с.
 Курс русского языка, примененный к письменным упражнениям / Сост. Иван Соснецкий, преп. Рязан. гимназии. — : бр. Салаевы, 1875. — 155 с.
 Опыт руководства по предмету русского языка / Сост. Иван Соснецкий, преп. Рязан. гимназии. — : бр. Салаевы, 1875. — 39 с.
 Опыт омонимов в русском языке: Для упражнений в правописании / Сост. преп. Рязан. гимназии Ив. Соснецкий. — : тип. Т. Рис, 1875. — 31 с.
 Историческая грамматика французского языка / Соч. Огюста Браше; Пер. с фр. яз. Ивана Соснецкого, преп. Рязан. губ. гимназии. — : тип. Т. Рис, 1877 — 185 с.

Также были изданы его стихотворения:
 Село Воскресенское : Задушев. стихотворения / [Соч.] Ивана Соснецкого. — М.: тип. И. Чуксина, 1864. — 63 с.
 Часы досуга: Задушев. стихотворения, исключительно для близких, Ивана Соснецкого. — М.: тип. С. Орлова, 1870. — 202 с.

Умер в Рязани 16 января 1876 года; похоронен в Спасском монастыре.

Примечания

Литература 
 

Выпускники юридического факультета Императорского Московского университета
Преподаватели Первой Рязанской гимназии
Преподаватели 4-й Московской гимназии
Преподаватели 3-й Московской гимназии
Преподаватели 2-й Московской гимназии